Roig kan som auktorsförkortning betyda:

 Fidel Antonio Roig
 Virgilio G. Roig

Robotskapade auktorsförkortningar